Po godzinach – film Martina Scorsese (1985)
 Po godzinach – program kulturalno-artystyczny w TVP